Obi – sieć marketów budowlanych
 OBI – Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie
 obi – pas lub szarfa do przepasywania japońskich kimon, yukat i keikogi, zarówno męskich, jak i damskich, także w sztukach walki
 obi – rodzaj obwoluty spotykany w Japonii
 (6669) Obi – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 wyspy Obi – archipelag w Indonezji na morzu Seram
 Obi – wyspa w Indonezji
 Obi – kecamatan w Indonezji
 inaczej obeah – synkretyczne religijne praktyki magiczne

Zobacz też 
 Obi-Wan Kenobi